Handling kan syfta på:

 Handling (filosofi) – någonting som personer utför
 Handling (narratologi) – händelseutvecklingen i en fiktionsberättelse
 Allmän handling – en handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet